Музей восковых фигур
 Кабинет восковых фигур (фильм)